

Wydarzenia 

 wybuchła wojna Kartaginy z Masynissą, królem Numidii
 Demetriusz I, król Syrii poniósł klęskę w wojnie z Egiptem i Pergamonem
 autonomia państwa żydowskiego
 wielki rozkwit produkcji wina w Italii (data sporna lub przybliżona)
 początek stylu neoattyckiego w Grecji (data sporna lub przybliżona)